

Cinema 

 Last Man Standing – film del 1987 diretto da Damian Lee
 Ancora vivo (Last Man Standing) – film del 1996 diretto da Walter Hill

Letteratura 

 L'ultimo eroe (Last Man Standing) – romanzo di David Baldacci del 2001

Musica 

 Last Man Standing – album di MC Eiht del 1997
 Last Man Standing – album di E-Type del 1998
 Last Man Standing – traccia dell'album 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong dei Bon Jovi del 2004; una versione differente è contenuta nell'album Have A Nice Day del 2005
 Last Man Standing – album di Jerry Lee Lewis del 2006
 Last Man Standing – traccia dell'album Red Carpet Massacre dei Duran Duran del 2007
 Last Man Standing – singolo degli HammerFall del 2007, dall'album Steel Meets Steel - Ten Years of Glory
 Last Man Standing – singolo dei Pop Evil del 2010
 Last Man Standing – album di Willie Nelson del 2018

Sport 

 Last Man Standing match – un tipo di combattimento del wrestling

Televisione 

 Last Man Standing – serie televisiva australiana del 2005
 Last Man Standing – reality show britannico trasmesso nel 2007-2008
 L'uomo di casa (Last Man Standing) – serie televisiva statunitense del 2011
 Last Man Standing – film per la televisione del 2011 diretto da Ernest Dickerson

Videogiochi 

 Last Man Standing – modalità di gioco negli sparatutto in prima persona